Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 6 marca. Do startu nie przystąpiła Krystyna Guzik jako jedyna zawodniczka.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016